(1975- ), un comédien chilien.
  (1986- ), un footballeur argentin.
 Rodrigo Salinas Dorantes (1988- ), un footballeur mexicain.
 Rodrigo Salinas Muñoz (1989- ), un joueur chilien de handball.